Нурмучаш — название населённых пунктов в России:

 Нурмучаш — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Нурмучаш — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Нурмучаш — деревня в Советском районе Марий Эл.